Joannice est un nom porté par plusieurs personnalités :
 Joannice le Grand (752–846), moine byzantin ;
 Joannice II de Constantinople (1501–1659), patriarche de Constantinople ;
 Joannice Ier de Constantinople (†1526), prêtre et patriarche de Constantinople ;
 Joannice Ier d'Alexandrie (†1657), prêtre ;
 Joannice III Karatzas (1700–1793), prêtre et patriarche de Constantinople ;
 Joannice de Moscou (1826–1900), prêtre russe ;

Voir aussi 
Joannice peut être orthographié Joanisse :
 Joannisse Kaloyan